— японская фамилия и топоним:

白川

Фамилия 
 Сиракава, Ёсинори (1869—1932) — генерал Японской императорской армии.
 Сиракава, Кадзуко (род. 1947) — японская актриса, известная своими ролями в фильмах жанра «пинку эйга».
 Сиракава, Масааки (род. 1949) — японский экономист, управляющий Банка Японии в 2008—2013.
 Сиракава, Хидэки (род. 1936) — японский учёный-химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 2000 год.

Топоним 
 Сиракава — японский посёлок в префектуре Гифу.
 Сиракава — японское село в префектуре Гифу.
 Сиракава — квартал спецрайона Кото в Токио.
 Сиракава — японская река на острове Кюсю.
 Сиракава (Фукусима) — город в Японии, в префектуре Фукусима.
 , также Сиракава-Комине — замок в городе Сиракава

白河

Имя 
 император Сиракава (1053—1129) — 72-й правитель Японии (1073—1087)
 император Го-Сиракава (1127—1192) — 77-й правитель Японии (1155—1158)

Топоним 
 Сиракава — японский город в префектуре Фукусима.